See You on the Other Side (с англ. — «Увидимся на другой стороне») — седьмой студийный альбом ню-метал-группы Korn, вышедший 6 декабря 2005, первый альбом группы, записанный без гитариста Брайна Вэлча, который покинул группу по религиозным соображениям. И это последний альбом с участием Дэвида Сильверии. Также это первый диск группы, записанный с новым лейблом Virgin. Альбом стал золотым 12 января 2006, а позднее, 16 марта 2006, получил статус платинового диска.

Об альбоме 
Рабочим названием альбома было Souvenir of Sadness. Альбом был записан в домашней студии Джонатана Дэвиса, которая также использовалась для записи Take a Look in the Mirror и саундтрека к фильму «Королева проклятых».

Вот что говорит о музыкальном направлении альбома Джонатан Дэвис:

Первый сингл, Twisted Transistor, был впервые представлен публике на канадской радиостанции CFNY-FM, и вышел 21 ноября, 2005.

Альбом занял второе место в десятке лучших альбомов 2005 года по версии Ultimate Guitar Archive, что является довольно значительным достижением, если учитывать дату выхода альбома.

По результатам на 1 января 2006 было продано 530 807 копий альбома в США а общий тираж составил 1,452,000 копий альбома спустя всего месяц после релиза.

По результатам на 1 января 2007 было продано около 1 800 000 копий за пределами США. в течение 2006 года (не считая продаж в декабре 2005 — в течение месяца после премьеры). Общее количество проданных копий на 1 января 2007г. более 1,470,000 копий в США а общий около 3,400,000 копий по всему миру.

Автор обложки альбома и художественного оформления диска — друг Джонатана Дэвиса, нью-йоркский сюрреалист, Дэвид Стоупакис. Изображение с обложки основано на тексте песни Seen It All:

Реакция критиков 
Альбом See You on the Other Side получил существенно более теплые отзывы критиков, чем предыдущий альбом Take a Look in the Mirror, набрав на Metacritic 64 балла. Критики высоко оценили тягу группы к экспериментам и отметили что альбом сочетает в себе узнаваемый звук Korn со свежими добавками, которые The Matrix и Аттикус Росс добавили в звук группы.

Список композиций 
 Альбом содержит от 14 до 16 треков, в зависимости от приобретенной версии альбома, а на специальном издании от 20 до 22 треков, и дополнительно 2 видеозаписи с концерта.
 «Twisted Transistor» — 4:12
 «Politics» — 3:16
 «Hypocrites» — 3:49
 «Souvenir» — 3:49
 «10 or a 2-Way» — 4:41
 «Throw Me Away» — 4:41
 «Love Song» — 4:18
 «Open Up» — 6:15
 «Coming Undone» — 3:19
 «Getting Off» — 3:25
 «Liar» — 4:14
 «For No One» — 3:37
 «Seen It All» — 6:19
 «Tearjerker» — 5:05
 «Too Late I’m Dead» — 3:26 — только в версии для Японии
 «Inside Out» — 3:27 — только в версии, распространяемой через iTunes

Бонусный диск 
 «It’s Me Again» — 3:35
 «Eaten Up Inside» — 3:18
 «Last Legal Drug (Le Petit Mort)» — 5:15
 «Twisted Transistor» (Dante Ross Mix) — 3:29
 «Twisted Transistor» (Dummies Club Mix)
 Мультимедийные треки: «Twisted Transistor» и «Hypocrites» (живые выступления, записанные на Арене в Лужниках, Москва, Россия, 22 сентября, 2005)

Chopped, Screwed, Live, and Unglued 

 Disc: 1 (CD)
 «Twisted Transistor»
 «Hypocrites»
 «Getting Over» (при участии DJ Michael «5000» Watts)
 «Getting Off»
 «For No One»
 «Love Song»
 «10 or a 2-way»
 «Coming Undone»
 «Coming Undone Wit It» (Korn vs. Dem Franchize Boyz)

 Disc: 2 (CD)
 «Hypocrites» (концертная запись, записанная в городе Кёльн, Германия 26 августа, 2005)
 «Somebody Someone» (концертная запись, записанная в Льюистоне, 26 марта, 2006)
 «Throw Me Away» (концертная запись, записанная в Льюистоне, 26 марта, 2006)
 «Liar» (концертная запись, записанная в Ист Разерфорд on 28 марта, 2006)
 «Love Song» (концертная запись, записанная в Фениксе 12 марта, 2006)
 «Blind» (концертная запись, записанная в Ист Разерфорд 28 марта, 2006)
 «Coming Undone» (Sleazy Days Rock Electro Remix / Acid Planet Remix-France)
 «Coming Undone» (Stegnation Remix / Acid Planet Remix-Holland)
 «Coming Undone» (концертная запись, записанная в Center Staging, Бёрбэнк 13 апреля)
 «Twisted Transistor» (концертная запись, записанная в Center Staging, Бёрбэнк 13 апреля)

 Disc: 3 (DVD)
 «Twisted Transistor» (видеоклип, сокращенная версия)
 «Coming Undone» (видеоклип)
 «Twisted Transistor» (акустическая версия)
 «Coming Undone» (акустическая версия)
 «Liar» (анимационное видео)
 «Coming Undone Wit It» — Korn vs. Dem Franchize Boyz (видеоклип)
 Бонусные материалы

Дополнительные факты 
 Для сингла Twisted Transistor было снято семиминутное видео (режиссёр Дэйв Мейерс), в котором музыкантов группы Korn изображали приглашенные музыканты: Лил Джон — в роли Дэвиса, Snoop Dogg — в роли Манки, Xzibit — в роли Филди, а Дэвид Баннер изображал Дэвида Сильверию
 Группа написала большую часть альбома и наняла команду музыкальных продюсеров «The Matrix», чтобы улучшить и облегчить звучание альбома.
 Музыканты Korn перепробовали множество продюсеров, прежде чем остановились на The Matrix и Аттикусе Россе. Даллас Остин, Линда Перри, Глен Баллард и Марк Хадсон пробовались на пост продюсера, но в итоге получили отказ.
 В стандартной версии альбом разделен на 5 частей: электронная (Twisted Transistor, Politics, Hypocrites, Souvenir, 10 Or A 2-Way); мелодичная (Throw Me Away, Love Song, Open Up); мощь предыдущих альбомов (Coming Undone, Getting Off, Liar); мрачная и тяжелая (For No One; Seen It All); мрачная и атмосферная (Tearjerker). В последних песнях каждой из частей есть волыночные соло, по которым можно определить следующую часть и настроиться на другое звучание.

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы 2005 года
2005
Альбомы EMI Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы индастриал-метала